Knebusch ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Knebusch (1924–2008), deutsche SPD-Kommunalpolitikerin in Hannover
 Hans-Christoph Knebusch (1928–2006), deutscher Kulturjournalist
 Jérôme Knebusch (* 1978), Grafikdesigner und Schriftgestalter
 Magnus Knebusch (1874–1937), deutscher Politiker (DNVP)
 Manfred Knebusch (* 1939), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Knebusch bezeichnet:
 Knebusch, eine Apfelsorte